Tonea se poate referi la:
 Tonea (), Alba
 Tonea, Călărași, Muntenia

Vezi și 
 Toneanu

Toponime românești